Józef Miłkowski – podporucznik Pułku 3-go Strzelców Konnych, kawaler Virtuti Militari
 Józef Miłkowski (1870–1920) – kapitan Wojska Polskiego, oficer 2 Syberyjskiego Pułku Piechoty, kawaler Virtuti Militari, syn Zygmunta

Przypisy